Maria Amélia de Bragança
Isabel de Orléans e Bragança ou Isabel Maria Amélia de Orléans e Bragança
Maria Amélia Proença
Maria Amélia de Nápoles e Sicília

Desambiguações de antropônimos